Campagnano ist der Name folgender Orte in Italien:

 Campagnano di Roma, Gemeinde im Latium
 Campagnano, Ortsteile der Gemeinde Ischia (Kampanien) in Kampanien
 Campagnano, Ortsteile der Gemeinde Maccagno con Pino e Veddasca in der Lombardei
 Castel Campagnano, Gemeinde in Kampanien

Siehe auch:
 Campagna